Huss är ett efternamn, som den 31 december 2012 bars av 716 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Huss
 Anders Huss, flera personer
Anders Huss (ishockeyspelare) (född 1964)
Anders Huss (politiker) (1841–1903), kronofogde och riksdagsman
Arvid Huss (1881–1973), arkitekt
 Caje Huss (1921–2007), konstnär, tecknare och skulptör
 Ericus Olai Huss (1669–1727), präst och riksdagsledamot
Erik Huss (1913–2010), politiker (Folkpartiet) och landshövding
 Evi Huss (aktiv 1997), tysk kanotist
Frans Fabian Huss (1819–1891), jurist och ämbetsman
 Frans J. Huss  (1830–1912), redaktör
Gunnar Huss (1871–1939), ämbetsman
 Harald Huss (1875–1959), apotekare, bakteriolog
Johannes Huss (cirka 1369–1415), tjeckisk reformator, tysk form av Jan Hus
Magnus Huss (1755–1797), "Vild-Hussen"
Magnus Huss (medicinare) (1807–1890), läkare och professor
Martin Huss (1849–1897), godsägare och riksdagsman
Per Emanuel Huss (1849–1913), dispaschör och kommunalpolitiker i Härnösands stad
Ragnar Huss (1897–1967), läkare och riksdagsman (Folkpartiet, "Huss i Malmö")
Stephen Huss (född 1975), australisk tennisspelare
Wilhelm Huss (1843–1908), jurist, ämbetsman och riksdagsman

Fiktiva figurer

Irene Huss – kriminalinspektör, romanfigur av Helene Tursten
Katarina Huss – fiktiv huvudroll i TV-serien Huss

Källor

Svenska efternamn